Лагра́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Входит в состав кантона Орпьер. Округ коммуны — Гап.

Код INSEE коммуны — 05069.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 280 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 156 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 114 были экономически активными, 42 — неактивными (показатель активности — 73,1 %, в 1999 году было 68,6 %). Из 114 активных работали 103 человека (56 мужчин и 47 женщин), безработных было 11 (3 мужчин и 8 женщин). Среди 42 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (XII век), исторический памятник

Ежегодно 9 сентября на протяжении 8 веков проводится ярмарка индеек.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки